Příjmení Juriga má více nositelů:
 Ferdiš Juriga (1874–1950) – slovenský římskokatolický kněz a politik
 Ján Juriga (??? – ???) – slovenský politik
 Jozef Juriga (* 1968) – bývalý slovenský fotbalista, záložník